Boylove steht für:
 Untertyp der Pädophilie, sexuelles Interesse an Kindern
 Ephebophilie, homosexuelle Neigung zu pubertären und postpubertären Jungen

Siehe auch:
 Shōnen Ai, Genrebezeichnung
 Boys Love Genrebezeichnung